La Red Bull MotoGP Rookie Cup 2007 est la  de la Red Bull MotoGP Rookie Cup.

Cette première saison voit s'affronter 25 pilotes sur 8 courses, uniquement en Europe. Tous les pilotes doivent être des débutants (rookies), et disposent de machines identiques (KTM ) équipées de pneus Dunlop. Les courses ont lieu la veille des courses MotoGP .

Le français Johann Zarco sera déclaré vainqueur lors de l'avant dernière course de la saison.

Calendrier

Classement

Références 

Compétition motocycliste
2007
Sport motocycliste en 2007